Saša Marković (n. 1977), conosciuto anche come Sasha Theodorakis, cestista bosniaco naturalizzato greco
 Saša Marković (n. 1971), calciatore
 Saša Marković (n. 1991), calciatore serbo